Zabern ist ein Name und Namensbestandteil von Orten: 

 Bad Bergzabern, Stadt im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Rheinzabern, Ortsgemeinde im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Zabern, früher auch Elsasszabern, deutscher Name der Stadt Saverne im Département Bas-Rhin (Unterelsass), Region Grand Est, Frankreich

Zabern ist ein Familienname:
 Konrad von Zabern († ca. 1476–1481), Musiktheoretiker
 Theodor von Zabern (1771–1832), deutscher Drucker und Verleger
 Karl Theodor von Zabern (1804–1867), deutscher Drucker und Verleger
 Philipp von Zabern (1849–1902), deutscher Drucker und Verleger
 Max von Zabern (1903–1991), deutscher Politiker

Sonstiges:
 Verlag Philipp von Zabern, Verlag mit Sitz in Darmstadt
 Zabern-Affäre, Staatskrise im Deutschen Kaiserreich im Jahre 1913 nach einem Vorkommnis in Zabern/Saverne

Siehe auch:
 Zaber